Ivan Atanaszov (1939) világbajnoki bronzérmes bolgár súlyemelő
 Ivan Atanaszov (1957) bolgár jégkorongozó, olimpikon
 Ivan Atanaszov (1957) bolgár kötöttfogású birkózó, olimpikon